Титул повинні були захищати Тімеа Бабош та Крістіна Младенович, але цього року вони вирішили не грати.

Перемогли Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик, здолавши в фіналі пару Еллен Перес / Сторм Сендерс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання

 Основна сітка 

Istanbul Cup - Doubles
2020 Doubles
2020 у турецькому спорті